Goldney est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Francis Bennett-Goldney (1865-1918), homme politique britannique
 (1813-1900), homme politique conservateur britannique
 (1816-1871), homme d'église et joueur anglais de cricket
 (1851-1921), joueur anglais de cricket
 (1846-1920), avocat et juge britannique

Toponyme

Goldney, rivière de la région de Canterbury

Homonymie de patronyme